Can Marcetó és una masia ubicada al nord-est del terme municipal d'Olesa de Montserrat. Al costat del mas hi ha el Viaducte del Buxadell.

Referències 

Edificis d'Olesa de Montserrat
Marceto